Toni Santos Varela Monteiro (Santa Catarina, 1986. június 13. –), gyakran egyszerűen Toni Varela, zöld-foki-holland labdarúgó, a holland élvonalbeli Excelsior középpályása.

További információk 
worldfootball.net profil

1986-ban született személyek
Zöld-foki köztársasági labdarúgók
Holland labdarúgók
Az RKC Waalwijk labdarúgói
A Sparta Rotterdam labdarúgói
Az FC Dordrecht labdarúgói
A Levadiakósz labdarúgói
Az SBV Excelsior labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek